Le gorille a bonne mine é o álbum Nº 11 da série regular de banda desenhada dos personagens Spirou e Fantásio. Traduzido, em Portugal, como O Gorila ao ser publicado em  pela Editora Arcádia.

Resumo 
Nesta aventura centrada em África Fantásio e Spirou tentam fotografas os gorilas no monte Kilimaki . Nesta edição encontra-se também uma segunda história, Férias sem História, na qual Gaston Lagaffe faz uma aparição nesta aventura, mas páginas finais, quando pede para conduzir o Turbot de Fantásio.

Personagens

O gorila 
Principais

 Spirou
 Fantásio
 Spip
 o Marsupilami

Secundárias

 Os Wagundus
 Badman
 Broque e Brocas

Férias sem História 

Principais

 Spirou
 Fantásio
 Spip
 o Marsupilami

Secundárias

 Gaston Lagaffe
 Ibn-Mah-Zud

Álbuns de BD de Spirou e Fantásio